Niemcy:
 Obernhof – dzielnica Radevormwald
 Obernhof – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn

Zobacz też:
 Oberhof